Johann Ballenstedt ist der Name folgender Personen:

* Johann Arnold Ballenstedt (1705–1788), Rektor am Gymnasium Anna Sophianeum in Schöningen, Schriftsteller und Heimatforscher
 Johann Georg Justus Ballenstedt (Georg Ballenstedt; 1756–1840), deutscher evangelischer Theologe, Geologe, Naturwissenschaftler, Historiker, Paläontologe und Bibliothekar